Ruhnke ist der Name folgender Personen:

 Carl Ruhnke (1874–1922), deutscher Optiker und Unternehmer
 Heinrich-Wilhelm Ruhnke (1891–1963), deutscher Politiker der SPD
 Kent Ruhnke (* 1952), schweizerisch-kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Klaus Ruhnke (* 1963), deutscher Ökonom und Hochschullehrer (Freie Universität Berlin)
 Laura Ruhnke (* 1983), schweizerisch-kanadische Eishockeyspielerin
 Martin Ruhnke (1921–2004), deutscher Musikwissenschaftler
 Michael Ruhnke (* 1958), deutscher Autor und Journalist
 Otto Ruhnke (1839–1910), preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat des Kreises Rees